Lak ou LAK peut faire référence à :

Culture 
 Lak, peuple installé dans le sud de la république autonome du Daghestan ;
 lak, langue du peuple lak du Daghestan.
 Lak ou Laki, peuple d'Iran ;
 laki, langue du peuple lak d'Iran.

Toponymie
 Khao Lak, plage touristique de Thaïlande
 Đắk Lắk (ou Đắc Lắc), province du Viêt Nam ;
 lac Lak, un lac dans cette province.
 Lak, commune hongroise (Borsod-Abaúj-Zemplén).

Patronymie 
 Chulaphorn Walay Lak, la princesse, fille du roi Rama IX, de Thaïlande

Code 
LAK est un code, qui signifie :
 kip, la monnaie du Laos, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)

Sigle 

LAK est un sigle, qui signifie :
 Le lycée Abdel-Kader, école privée dans le camp Mar Elias de Beyrouth au Liban.

Code